VUV ist eine Abkürzung:

 ISO-4217-Code der Währung von Vanuatu, dem Vatu
 Vakuum-Ultraviolett-Strahlung
 Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland

VUV